

Feestdag 
Maria-Tenhemelopneming

Kerken 

Maria ten Hemelopneming (Bedum)
Maria ten Hemelopneming (Renkum)
Maria ten Hemelopneming (Veendam)